Сливоцький — українське прізвище. Відомі носії:

 Сливоцький Адріан — американський економіст українського походження.
 Сливоцький Михайло Юрійович —  український співак та педагог.